Rui (biologie), het periodiek verwisselen van vederkleed bij vogels, of het periodiek verwisselen van haren bij zoogdieren
 Rui (watergang), een grachttype
 Ruien (België), een deelgemeente van Kluisbergen in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen

Zie ook
 Rui Águas (doorverwijspagina)
 Rui Barbosa
 Rui Vaz
 Rui'an 
 Ruinen